"The Pit and the Pendulum (verhaal)", een kort verhaal van Edgar Allan Poe
The Pit and the Pendulum (1961), een verfilming van dit verhaal uit 1961.
The Pit and the Pendulum (1991), een tweede verfilming van dit verhaal uit 1990.
The Pit and the Pendulum (Beverly Hills, 90210), een aflevering van de serie Beverly Hills, 90210.